Политические партии Украины — политические организации (объединения), действующие на территории Украины. 
Согласно статье 36 Конституции Украины политическая партия это объединение граждан созданные «для осуществления и защиты своих прав и свобод и удовлетворения политических, экономических, социальных, культурных и других интересов». Политические партии Украины «содействуют формированию и выражению политической воли граждан, принимают участие в выборах». 

Для современной Украины характерна многопартийная система. По состоянию на 1 января 2021 года в стране зарегистрировано 365 политических партий, активно действует менее 50.

Из-за большого числа политических партий они редко имеют шанс получить власть в одиночку, поэтому для формирования правительства создаются коалиции в парламенте. Раньше партии образовывали блоки для участия на выборах, но начиная с 2012 года блокам политических партий запрещено участвовать в парламентских выборах.
По результатам парламентских выборов 2014 года в украинском парламенте VIII созыва представлены 8 партий.

Для украинских партий традиционно цивилизационные и геостратегические ориентации играют более важную роль, чем экономические и социально-политические программы, что обусловило появление чёткого разделения партий по направленности внешней политики – пророссийской или прозападной (проевропейской).

История 
Созданная в 1890 году в австро-венгерской провинции Королевство Галиции и Лодомерии Русско-украинская радикальная партия () стала первой украинской партией европейского образца — с социальной программой, массовой организацией и формальным членством. Создали партию известные украинские писатели, публицисты и общественные деятели Иван Франко и Михаил Павлик под влиянием идей историка и публициста Михаила Драгоманова. Партия просуществовала до развала Австро-Венгрии, принимая активное участие в парламентских выборах.

Первой украинской партией в Российской империи стала Революционная украинская партия (; РУП), основанная 11 февраля 1900 года на III съезде украинских студенческих громад в Харькове. В 1905 году, пережив раскол, была преобразована в Украинскую социал-демократическую рабочую партию.

По итогам выборов во Всероссийское учредительное собрание в ноябре 1917 года ведущей украинской партией стала Украинская партия социалистов-революционеров, за которую отдали свои голоса 3 433 000 избирателей (7,7%), что обеспечило ей 81 мандат из 767, третий результат после российских эсеров и большевиков. В Киевском избирательном округе украинские эсеры победили за явным преимуществом, набрав 1 179 234 голосов (78,11%), 133 766 голосов (8,86%) получили украинские национальные партии.

По итогам советско-польской войны Украина была разделена на Западную, вошедшую в состав второй Речи посполитой, и советскую, ставшей одной из 15 республик СССР. В УССР уже в начале 1920-х годов была установлена однопартийная система, при которой какие-либо партии кроме правящей могли существовать лишь подпольно. А вот в польской Украине украинские партии могли действовать легально, хотя и не всегда. В 1919 году была создана Коммунистическая партия Восточной Галиции, в 1923 году сменившая название на Коммунистическая партия Западной Украины. В 1938 году Исполком Коминтерна принял решение распустить Компартию Западной Украины, в которой якобы руководство захватила фашистская агентура. Члены КПЗУ, которые оказались на территории СССР, были репрессированы.

Демократизация СССР конца 1980-х—начала 1990-х годов, в частности, отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС и проведение первых в советской истории свободных выборов народных депутатов СССР, УССР, регионального и местного уровня, привели к возрождению в Украине многопартийности. Важную роль в этом процессе сыграло создание осенью 1989 года массового общественно-политического движения под названием «Народное движение Украины за перестройку» (), объединившее людей, иногда с диаметрально противоположными взглядами: от либерально настроенных коммунистов до радикальных националистов. Среди первых заметных украинских партий были Украинская республиканская партия, Демократическая партия Украины,  и другие.

После того как политический кризис на Украине 2013—2014 годов завершился сменой власти, многопартийная система страны испытала серьёзные изменения. Ранее крупнейшая политическая организация, Партия регионов, прекратила своё существование, большая часть её лидеров и функционеров примкнули к новой партии, Оппозиционный блок, созданной на базе партии «Закон и порядок», некоторые из оставшихся присоединились к другим организациям, в частности, к партиям «Возрождение» и «Наш край».

«Партии власти» 

В украинской политике существует понятие «партия власти». Партия власти — это, как правило, партия, специально учреждённая поддерживать в парламенте курс действующего президента или премьер-министра. Может не иметь большинства в парламенте.

Первой украинской «партией власти» была Коммунистическая партия Украины, созданная 3—5 декабря 1917 года. Долгое время она была единственной на Украине партией. После первых свободных выборов в Верховный совет УССР в мае 1990 года КПУ смогла получить большинство. Всего народными депутатами было избрано около 380 членов компартии, но при создании фракции «За Советскую суверенную Украину» () в неё вошло только 239 человек, за что её и стали неофициально называть «Группа 239». Позднее в группу входило около 270 парламентариев. После поражения августовского путча в Москве и провозглашения независимости Украины деятельность КПУ была запрещена указом Президиума ВС Украины и группа «За Советскую суверенную Украину» прекратила деятельность.

В независимой Украине неоднократно предпринимались попытки создания «партии власти». Так, в августе 1992 года в Киеве был создан  (КНДС), главной целью которого была попытка объединить бывшую коммунистическую номенклатуру и национал-демократов для поддержки сильной президентской власти на Украине. В Конгресс вошли 16 национально-демократических партий и общественных организаций, среди которых были Украинская республиканская партия (УРП), Демократическая партия Украины, «Всеукраинское общество „Просвещение“ имени Тараса Шевченко» и другие. В то же время, ведущая партия украинских национал-демократов, Народный Рух Украины, отказалась присоединиться к КНДС. В марте 1994 года партии входивщие в КНДС приняли участие в первых в истории независимой Украины парламентских выборах в составе блока Демократическое объединение «Украина» (), но смогли завоевать лишь 12 мест из 450. После того как летом того же 1994 года президент Украины Леонид Кравчук проиграл досрочные президентские выборы, КНДС прекратил своё существование.

После избрания президентом Леонида Кучмы была предпринята вторая попытка создать «партию власти». В феврале 1996 года в результате объединения двух партий провалившихся на выборах в Раду была создана Народно-демократическая партия, ставившая перед собой цель поддерживать политику Кучмы. В 1997 году партию возглавил премьер-министр Валерий Пустовойтенко, что вызвало массовый приход в её ряды украинских чиновников. Но на первых в истории НДП парламентских выборах 1998 года партия получила всего 5,01% голосов. Хотя НДП и удалось сформировать в парламенте вторую по численности после коммунистов фракцию, большинство оказалось у оппозиции. Уже осенью 1998 года внутри партии формируется крыло оппозиционное к курсу президента Кучмы, что уже в следующем году привело к расколу и выходу из НДП ряда известных политиков. В преддверии президентских выборов и на фоне развала НДП создаётся пропрезидентское Всеукраинское объединение демократических сил «Злагода». Весной 2001 года «Трудовая Украина» (ТУ), НДП, Партия регионов (ПР) и Аграрная партия Украины (АПУ) создали пропрезидентский блок «За единую Украину!», который возглавил глава президентской администрации Владимир Литвин. Позже к блоку присоединились Партия промышленников и предпринимателей Украины и ряд других организаций. По итогам парламентских выборов 2002 года блоку удалось сформировать самую большую в Раде фракцию. В июне 2002 года блок распался.

Из всех попыток создать украинскую «партию власти» самой удачной оказалась Партия регионов. Она была образована в ноябре 2000 года в результате объединения пяти партий и получила название Партия регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины». В марте 2001 года она стала называться Партия регионов. Считается, что новая партия создавалась главой президентской администрации Владимиром Литвиным как предвыборный проект партии губернаторов, аналогичный российскому «Единству». Новая партия фактически стала политической надстройкой донецкой бизнес-группы, объединив таких видных представителей местной региональной элиты как глава Государственной налоговой администрации Украины Николай Азаров, мэр Донецка Владимир Рыбак, бывший премьер-министр Украины Ефим Звягильский, донецкий губернатор Виктор Янукович и влиятельный бизнесмен Ринат Ахметов.

Партиями власти можно считать:
 Группа 239 (1990—1994)
 Коммунистическая партия Украины (1994—1998, 2006—2007, 2010—2012)
 Социалистическая партия Украины (1994—1998, 2005—2007)
 Социал-демократическая партия Украины (объединённая) (1998—2005)
 Народно-демократическая партия (1998—2002)
 За правду, за народ, за Украину! (1998—2002)
 Блок партий За единую Украину! (2002—2005)
 Блок Юлии Тимошенко (2005, 2006, 2007—2010)
 Блок партий «Наша Украина» (2005—2006, 2007—2010)
 Партия регионов (2005—2006, 2007, 2010—2014)
 Блок Литвина (2009—2012)
 Батькивщина (2014—2016)
 «УДАР Виталия Кличко» (2014)
 Свобода (2014)
 Блок Петра Порошенко «Солидарность»/Европейская солидарность (2014—2019)
 Народный фронт (2014—2019)
 Самопомощь (2014—2016)
 Радикальная партия Олега Ляшко (2014—2015)
 Слуга народа (2019—по настоящее время)

Парламентские партии 
Ниже представлен список политических партий Украины, представленных в Верховной раде Украины IX созыва по данным официального сайта украинского парламента на 21 декабря 2022 года.

Не имеют своих фракций в Раде, но также представлены в парламенте ещё 12 партий: «Оппозиционный блок» (6 депутатов), Наш край (4 депутата), «Свобода», Самопомощь, Единый центр, «Біла Церква разом», Украинская народная партия, Конгресс украинских националистов, «За конкретные дела» и Аграрная партия Украины (по 1 депутату). Большинство из этих депутатов не состоят ни в каких фракциях.

Зарегистрированные партии 
В таблице партии представлены в порядке, указанном в списке на сайте Министерства юстиции. Если дата официальной регистрации более ранняя, чем дата создания/учреждения (заявленная самой партией), то это означает, что партия с новой идеологией создана путём переименования на базе старой партии, при сохранении старой регистрации (пример — Правый сектор). Лидеры партий указаны в соответствии с данными Министерства юстиции, в остальных случаях указаны источники.

Исторические партии

Украинские партии в Австро-Венгрии 
 Русско-украинская радикальная партия (, затем Украинская радикальная партия, с 1926 — Украинская социалистическо-радикальная партия — УСРП; 1890—1950). Создана в 1890 году на базе радикальных молодёжных (драгомановских) кружков Иваном Франко и Михаилом Павликом. В основу программы был положен этический и научный социализм на демократической и кооперативной базе, человеческое достоинство для всех и всеукраинское единство (соборность всех украинских земель), секуляризация украинской общественной и культурной жизни, ограничение влияния УГКЦ и духовенства. Объединяла социалистов-народников, а также радикальных «народовцев» и социалистов-марксистов, последние две группы вышли из партии в 1899 году в результате раскола. Принимала активное участие в парламентских выборах в австро-венгерский период и бойкотировала выборы в польский период. Прекратила свою деятельность после приосединения Западной Украины к УССР, возобновила работу в эмиграции в 1946 году. В 1950 году влилась в Украинскую социалистическую партию.
 Польская социал-демократическая партия Галиции и Силезии-Цешина, она же Социал-демократическая партия Галиции. Создана в 1890 году как Галицкая рабочая партия, сменила название в 1897 году. Действовала в соответствии с программными принципами австрийской социал-демократии, была её автономной секции. Объединяла польских и украинских и еврейских рабочих Галичины. В 1919 году влилась в Польскую социалистическую партию.
 Русско-украинский христианский союз (; 1896).
 Католический русско-народный союз (; 1896). Была создана при поддержке митрополита Украинской грекокатолической церкви Сильвестра. Выступал за создание в рамках империи Габсбургов украинского коронного края и построение в будущем соборного независимого Украинского государства, равноправие украинского языка, против русофильства.
 Украинская национально-демократическая партия (, 1899—1919). Организована в результате выхода из Украинской радикальной партии радикальных «народовцев». Выступала за демократизацию политической жизни в Австро-Венгрии; равноправие украинского и польского населения в Галиции; за образование с русской части Галиции и Буковины одной национальной провинции со своей администрацией и сеймом; введение прогрессивного налога; в защиты интересов крестьян. Вела борьбу с «москвофилами», сыграла важную роль в создании ЗУНР. Переименована в Украинскую трудовую партию.
 Украинская социал-демократическая партия (; 1899—1939). Образована в результате выхода из Украинской радикальной партии социалистов-марксистов. С 1899 по 1918 годы действовала в Австро-Венгрии как автономная секция Социал-демократической рабочей партии Австрии; в 1918—1919 — самостоятельная партия в ЗУНР; в 1919—1924 и 1929—1939 годах — самостоятельная партия на западноукраинских землях в составе Польской Республики и в украинской диаспоре. Идеология: социал-демократия, австромарксизм, независимость и соборность Украины. Участвовала в работе Социалистического рабочего интернационала. Прекратила деятельность в начале Второй мировой войны.
 Русская народная партия (; 1900—1914). Первая партия галицких русофилов. Выступала за национальное и культурное единство всего русского народа. Участвовала в парламентских выборах. Была разгромлена австро-венгерскими властями после начала Первой мировой войны.
 Христианско-общественная партия (; 1911—1925). Была создана на базе КРНС. Умеренная консервативная галицкая партия, выступала за построение в пользу человека и народа общественной жизни на практических постулатах христианства, реформировании политической, общественной, культурной и экономической жизни. Растеряв влияние самораспустилась.

Украинские партии в Российской империи 
 Украинская национальная партия (; 1890). Одна из первых неудачных попыток организовать украинскую социалистическую партию в российской Украине.
 Революционная украинская партия (; 1900—1905). Была основана младшим поколением «тарасовцев» на III съезде украинских студенческих громад в Харькове. Идеология: социализм, украинство. Пережив ряд расколов была преобразована в УСДРП.
 Украинская социалистическая партия (; 1900—1904). Идеология совпадала с идеями Польской социалистической партии с достижением социального строя и независимости Украины. В 1903 году объединилась с РУП, в 1904 году из неё вышла, но уже не возобновляла своей деятельности.
 Еврейская социал-демократическая рабочая партия «Поалей Цион». Создание партии началось в 1900 году. Разные группы партии придерживались различных идей: народничество, социалистический сионизм, социал-демократия, марксизм, социал-реформизм, «пролетарский сионизм». Действовала на территории современных России, Украины, Белоруссии, Литвы и Польши. В СССР распущена в 1928 году, в Польше существовала до 1950 года.
 Украинская народная партия (; 1902—1907). Первая украинская националистическая партия, основанная Николаем Михновским. Идеология: «Украина для украинцев», украинский национализм, независимость, демократия, почитание украинского языка и традиций. Прекратила свою деятельность после поражения первой российской революции.
 Украинская партия социалистов-революционеров (; 1903—1950). Первые группы украинских эсеров возникли в 1903 году, как общеукраинская партия оформилась в мае 1917 года. Идеология: народничество, аграрный социализм, украинский национализм, идейно была близка к российским эсерам. После установления на Украине советской власти действовала в эмиграции.
 Украинская демократическая партия (; 1904—1905). Образована на базе . Выступала за установление конституционного строя, автономию Украины, внедрение украинского языка в школы, судопроизводство и администрацию. Объединилась с УРП.
 Украинская радикальная партия (; 1904—1905). Создана группой членов УДП. Занимала близкие к украинским демократам позиции, в конце концов объединившись ними.
 Украинский социал-демократический союз (; 1904—1913). Возникла в результате раскола РУП и оформилась в 1905 году как часть РСДРП с автономными правами. Идеология: социал-демократия, марксизм, пролетарский интернационализм, выступали за создание всероссийской централизованной пролетарской партии. После провала первой русской революции партия в основном действовала за рубежом, что привело к падению её влияния и фактическому самороспуску.
 Сионистско-социалистическая рабочая партия. Создана в 1904 году группой бывших членов «Поалей Цион». Идеология: социалистический сионизм, еврейский территориализм. Действовала на территории современных России, Украины, Белоруссии, Литвы и Польши. В 1917 году влилась в Объединённую еврейскую социалистическую рабочую партию.
 Социалистическая еврейская рабочая партия (СЕРП). Создана в 1905 году на базе группы «Возрождение» и ряда кружков поалейционистов-территориалистов. Идеология: социалистический сионизм, еврейский территориализм. Действовала на территории современных России, Украины, Белоруссии, Литвы и Польши. В 1917 году влилась в Объединённую еврейскую социалистическую рабочую партию.
 Украинская демократическо-радикальная партия (; 1905—1939). Появилась в результате объединения УДП и УПР. Идеология: парламентаризм, федерализм, за широкую автономию Украины, принудительный выкуп у частных владельцев земли и промышленных предприятий, которые со временем должны быть национализированы. В 1908 году члены партии влились в состав Товарищества украинских прогрессистов, в 1923 году восстановлена как Украинская радикально-демократическая партия.
 Украинская социал-демократическая рабочая партия (; 1905—1969). Появилась в результате объединения УДП и УПР. Идеология: социал-демократия, марксизм, демократизация, автономия Украины, конфискация крупной земельной собственности и другое. Активно участвовала в создании УНР. В 1919 пережила раскол на правых и левых. После установления на территории Украины советской власти, деятельность УСДРП фактически прекратилась, хотя формально партия была распущена только в 1969 году. Член Социалистического рабочего интернационала (1923—1940).

Украинские партии времён революции и гражданской войны 
 Коммунистическая партия (большевиков) Украины (; 1917—1952). Организована как единая всеукраинская организация большевистских ячеек РСДРП. Правящая и с 1925 года единственная партия УССР. Идеология: марксизм-ленинизм-сталинизм, интернационализм, советский патриотизм. Переименована в КПУ.
 Украинская трудовая партия (). Создана в 1917 году одним из организаторов украинского кооперативного движения Фёдором Крижанивским. Идеологически была близка к украинским эсерам.
 Украинская партия социалистов-самостийников (; 1917—1925). Организована членами бывшей УНП. Позиционировала себя как партия трудящихся масс украинского народа. Идеология: социализм, украинский национализм, выступала за провозглашение самостийной (самостоятельной) УНР и национальную социализацию крупной собственности (передачу земли украинским крестьянам, а фабрик — украинским рабочим). В эмиграции члены УПСС пытались возобновить деятельность партии в Вене, а в 1922 году, изменив название на Украинскую народную партию, и в Волыни, но неудачно.
 Украинская партия социалистов-федералистов ( или эсефы; 1917—1923). Создана бывшими членами УДРП и Товарищества украинских прогрессистов как Союз украинских автономистов-федералистов. Официально придерживалась умеренного социализма, на деле занимала либерально-демократические позиции в духе УДРП. Прекратила свою деятельность после установления на Украине советской власти.
 Украинская демократическо-хлеборобская партия (; 1917—1920). Создана членами Всеукраинского союза земельных собственников как противовес эсерам. Выступала в защиту интересов украинского крестьянства и независимость Украины, установление государственного контроля за национальным хозяйством, сосуществование арендной и частнособственнической форм землевладения. Прекратила существование после падения Директории УНР.
 Объединённая еврейская социалистическая рабочая партия (ОЕСРП; 1917—1937). Создана в результате слияния Сионистско-социалистической рабочей партии и Социалистической еврейской рабочей партии. Идеология: социалистический сионизм, еврейский территориализм. Действовала на территории современных России, Украины, Белоруссии, Литвы и Польши. В 1920 году приняла коммунистическую программу и совместно с коммунистической фракцией Бунда образовала Комбунд, который в 1921 году влился в РКП(б). В Польше ОЕСРП продолжала действовать. В 1922 году стала еврейской секцией Независимой социалистической партии. В 1937 году распущена польскими властями.
 . Организована в 1917 году как социалистическая партия поляков Украины. В том же году распалась.
 Украинская федеративно-демократическая партия (; 1917). Консервативная партия, основанная в Киеве бывшими членами Старой Громады. Выступала за превращение России в федерацию автономных краёв и против независимости Украины. Главные деятели: В. Науменко, Б. Кистяковский, И. Лучицкий. Заметной роли не играла.
 Украинская народная громада (; 1918). Украинская национально-консервативная партия, созданная украинскими офицерами Русской армии, лидерами Вольного казачества, крупными землевладельцами и консервативно настроенной интеллигенцией. Была в оппозиции Украинской Центральной раде, поддерживала генерала П. П. Скоропадского. Выступала за компромисс в социальных и национальных вопросах при сохранении демократических свобод, постепенную украинизацию русифицированных слоёв населения Украины, решение аграрного вопроса через выкуп государством земли у крупных собственников и передачу её в собственность за выкуп малоземельным крестьянам, в первую очередь казакам. После прихода Скоропадского к власти прекратила своё существование.
  (; 1918—1919). Правая антисоциалистическая, аграризм, ориентация на Антанту. Среди лидеров — Филипп Пилипчук. Сыграла руководящую роль в организации неудачного переворота генерал-хорунжего Владимира Оскилко 29 апреля 1919 в Ровно. Впоследствии не проявляла активности.
 . Русская партия, созданная в Киеве в 1918 году и объединившая членов разных российских партий и групп, включая кадетов, энесов, эсеров и меньшевиков. Официально целью Русского союза были защита русского языка и культуры и содействие их развитию, выступала против независимости Украины и за восстановление России в её дореволюционных границах.
 Украинская партия социалистов-революционеров (боротьбистов) (; 1918—1920). Образована на основе левого крыла УПСР. Левоэсеровская, позднее коммунистическая партия. Идеология: социализм, украинский национал-коммунизм и «украинская революция». С 1919 года — Украинская партия социалистов-революционеров (коммунистов). Объединилась в УКП (боротьбистов).
 Всеукраинский союз хлеборобов-собственников. Создан в 1918 году членами националистического крыла Всеукраинского союза земельных собственников. Переименован в Украинскую народную партию.
 Русский исполнительный комитет (; 1918—1923). Партия галицких русофилов, основана во Львове. Издавал газету «Прикарпатская Русь» (выходила до 1920), сотрудничал с украинской , поддерживал Белое движение, бойкотировал выборы в польский сейм в 1922 году. В 1923 году комитет раскололся на левую советофильскую партию «Народная воля» и правую пропольскую Галицко-русскую народную организацию.
 Украинская партия левых социалистов-революционеров (; 1918—1919). Возникла летом 1918 года на базе левореволюционных украинских ячеек всероссийской эсеровской партии. В 1919 году раскололась на две партии.
 Украинская партия левых социалистов-революционеров (борьбистов) (; 1919—1920). Создана в марте 1919 года левым меньшинством УПЛСР. Идеология: «интегральный социализм», позднее «революционно-социалистический синдикализм». Признали Советскую власть, выступали за «единый революционный фронт» с большевиками, «диктатуру трудящихся классов» и «борьбу за демократию» против «диктатуры партии», социализацию земли. В 1920 году принято решение о самоликвидации партии борьбистов и вступление её «лучших представителей» в КП(б)У.
 Украинская партия левых социалистов-революционеров (интернационалистов) (, также была известна как «активисты»; 1919—1920). Создана в марте 1919 года правым большинством УПЛСР(и), выступавшим с критикой политики большевиков. Разгромлена ЧК после того как в сентябре 1920 года III-й Всеукраинский съезд интернационалистов призвал ко всеобщему восстанию против большевиков.
 Партия левых социалистов-революционеров (синдикалистов) Украины (; 1920—1922). Создана в апреле 1920 года членами УПЛСР(б), недовольных объединением с большевиками. Уже в декабре 1920 года объединилась с меньшинством УПЛСР(и) в ПЛСР объединённых (интернационалистов и синдикалистов) Украины, которая в 1922 году объединилась с Союзом эсеров-максималистов.
 Еврейская коммунистическая партия «Поалей Цион». Создана в 1919 году на базе левой фракции социал-демократической партии «Поалей Цион». Самораспустилась в 1922 году.
 Украинская народная трудовая партия (, также Украинская трудовая партия, Трудовая партия; 1919—1924). Создана в результате переименования Украинской национально-демократической партии. Была крупнейшей галичинской партией в Украинской национальной раде ЗУНР; её членами были президент и премьер-министр ЗУНР Евгений Петрушевич и его министры. Выступала против присоединения Галичины к Польше, считая законной властью правительство ЗУНР под руководством Евгения Петрушевича в изгнании. Влилась в УНДО.
 Украинская социал-демократическая рабочая партия (независимых) (; 1919). Создана в результате раскола УСДРП. Влилась в УКП (боротьбистов).
 Украинская коммунистическая партия (, укаписты; 1919—1925). Образована в результате раскола УСДРП. Идеология: леворадикализм, марксизм, революционный социализм, украинский национал-коммунизм, независимость УССР и украинской компартии. Самый последовательный теоретический и организационный представитель украинского национал-коммунизма. Распущена решением Коминтерна.
 Украинская коммунистическая партия (боротьбистов) (; 1919—1920). Создана в результате объединения УПСР (коммунистов) и левого крыла УСДРП (независимых). Самороспустилась и слилась с КП(б) Украины.
 Украинский союз хлеборобов-государственников (; 1920—?). Организована группой видных деятелей УДХП как монархическая партия.

Украинские партии во II Речи Посполитой 
 Коммунистическая партия Западной Украины (; 1919—1938). Создана как Компартия Восточной Галиции, переименована в 1923 году. Была частью КП(б)У, затем Компартии Польши, имея широкую автономию, в частности, отдельное представительство в Коминтерне. Распущена решением Коминтерна.
  (; 1922—?). Стояла на платформе соглашения с поляками. Одним из лидеров был Сидор Твердохлиб.
 «Народная воля» (; 1923—?). Просоветская партия, созданная на базе левого крыла галицкорусофильской партии Русский исполнительный комитет.
 «Галицко-русская народная организация» (; 1923—1929). Пропольская партия, созданная на базе консервативного крыла галицкорусофильской партии Русский исполнительный комитет. Получила от польских властей народные учреждения Народный Дом во Львове и Ставропигийский институт с их большим имуществом. В 1929 году раскололась на две незначительные партии — правую Русскую аграрную партию () и Русскую селянскую организацию (), которые вновь объединились в 1931 году.
 Украинская партия национальной работы (; 1924—1925). Возникла в результате раскола УНТП. Идеология: «Украина для украинцев»; независимость; бескомпромиссно негативное отношение к Польше, СССР и коммунизму. Руководитель — Самуил Пидгирский. Влилась в УНДО.
  (, также ; 1924—1928?). Идеология: социалистическая (среди прочих требовал передачи земли крестьянам без выкупа) и украинская национальная (защита украинцев в ​​Польше). К УССР и КПЗУ в начале относился сдержанно, впоследствии положительно. В 1926 году произошёл раскол. Большая часть деятелей Сель-Союза вошла в состав новойй партии Сель-Роб, меньшая, умеренная часть сблизилась с УНДО.
 Украинское национально-демократическое объединение (; 1925—1939). Создана в результате объединения УНТП, УПНР и волынской группы Украинского парламентского представительства. Крупнейшая украинская партия II Речи Посполитой. Идеология: украинский национализм, соборность, единое независимое украинское государство, демократия и антикоммунизм. Прекратила своё существование после присоединения Западной Украины к СССР. В 1947 году группа бывших членов УНДО возобновила работу в эмиграции, войдя в состав Украинского национального совета.
 Украинское крестьянско-рабочее социалистическое объединение (; 1926—1932). Западноукраинская крайнелевая просоветская партия, была близка к платформе КПЗУ, фактически являясь её легальным крылом. Основана в результате объединению волынско-холмского национально-социалистического Сель-Союза (Украинского социалистического объединения — Крестьянского союза) и галичинской «Народной воли» при активном участии советских дипломатов и Коминтерна. Запрещена польскими властями, обеспокоенными растущим влиянием партии.
 Украинская партия труда (; 1927—1930). Создана во Львове группой членов УНДО, став идеологическим продолжением так называемой «независимой группы» УТП. Выступала за всестороннюю поддержку зарубежного правительства ЗУНР Евгения Петрушевича. Политическое направление — советофильское.
 Украинская католическая народная партия (; 1930—1939). Была организована бывшими членами Христианской общественной партии. Выступала в защиту католической веры и Церкви, против атеизма и масонства, за автономию украинских земель в Польше. Пользовалась поддержкой униатского епископа Григория. В 1931 году переименована в Украинское народное обновление.
 Фронт национального единства (; 1933—1941). Образована на базе идеологической группы «Новое время» Дмитрия Палиева при участии кооператоров Сильвестра Герасимовича. Идеология: украинский национализм и фашизм, боролась как против  УНДО, так и против тактики террора ОУН. В условиях немецкой оккупации прекратила свою деятельность, членам партии было рекомендовано участвовать в работе УЦК.

Украинские партии в Чехословакии 
 Карпаторусская трудовая партия (; 1920—1938). Другое название: Карпаторусская трудовая партия малоземельных и безземельных. Идеология: русофильство, левоцентризм, аграризм, автономия Закарпатья, статус русского языка как официального.
  (; 1920—1938). Создана на базе Подкарпатского земледельческого союза. Идеология: русофильство, автономия Закарпатья с включением в состав Королевства Венгрия. Распущена властями Чехословакии после попытки в одностороннем порядке провозгласить .
  (; 1920—1924). Основана в Ужгороде группой украинской (народнической) интеллигенции во главе с Августином Волошиным. Преобразована в ХНП.
 Международная социалистическая партия Подкарпатской Руси (, другое название — Интернациональная социалистическая партия Подкарпатской Руси; 1920—1921). Левосоциалистическое объединение коммунистов и социал-демократов в Подкарпатской Руси. После создания Компартии Чехословакии вошла в её состав на правах Подкарпатской краевой организации.
  (; 1924—1938). Создана на базе РХП. Самораспустилась в связи с созданием УНО.
  (; 1930-е годы). Националистическая партия украинцев Закарпатья, созданная писательницей Ириной Невицкой.
 Русская национально-автономная партия (; 1935—1939). Идеология: крайне правая, русофильство, русский национализм, фашизм, корпоративизм, панславизм, антисемитизм, автономия Подкарпатской Руси. Поддержала провозглашение автономии Подкарпатской Руси. После присоединения Закарпатья к Венгрии переименована в Угрорусскую национальную партию.
  (; 1936). Националистическая партия украинцев Закарпатья, созданная писательницей Ириной Невицкой. Не имела влияния вне студенческой молодёжи.
 Украинское национальное объединение (; 1939). Создана как единая политическая организация закарпатских украинцев с целью отстаивать интересы украинского населения Чехословакии. Идеология: украинский национализм. На выборах в Сейм Карпатской Украины набрала 92,4% голосов. Прекратила свою деятельность после оккупации Закарпатья Венгрией.

Украинские партии в Румынии 
  (; 1927—1938). Единственная легальная украинская политическая партия, которая действовала на оккупированных Румынией украинских землях в 1927—1938 годах. Выступала против румынизации украинского населения и за пересмотр аграрной реформы, добивалась введения украинского языка в школах и церкви. Прекратила деятельность после отмены в Румынии многопартийности.

Украинские партии в СССР 
 Украинская мужицкая партия (; 1922—1927). Подпольная политическая организация в УССР, целью которой было «восстановить и утверждать существование суверенной государственной Украины — национального государства мужиков». Для достижения целей пыталась «продвигать» своих людей на руководящие должности в кооперативном движении и народном образовании. Разгромлена ОГПУ.
  (; 1961—1962). Нелегальная политическая организация созданная в Западной Украине оуновцами, а также бывшими бойцами дивизии «Галичина» и УПА. Выступала за создание независимой Украины, надеясь на международный конфликт и вступление на территорию Украины иностранных войск. Разгромлена КГБ.
 Украинский национальный фронт (; 1964—1967). Название нескольких нелегальных политических организаций, действовавших в Западной Украине в 1960—1970-х годах.

Украинские партии в годы ВОВ 
  (, 1942—1945). Возникла на Волыни, где тогда действовали отряды «Полесской сечи», на базе так называемой «группы Митринги», фракции внутри ОУН, выступавшей за пересмотр теоретических основ украинского национального движения и демократизацию ОУН. Леводемократическая организация, одновременно критиковавшая немецкую оккупационную политику и идейные основы и политическую практику ОУН (б). Отдельные деятели за рубежом присоединились к левому крылу УРДП (группа «Вперёд»).

Украинские партии в эмиграции 
 Украинский национально-государственный союз (; 1946). Образована в Германии как объединение нескольких групп: межвоенных эмигрантских деятелей, лояльных к эмигрантскому центру УНР, бывших военных УНР, послевоенной восточно-украинской эмиграции, главным образом из так называемой харьковской общественности, и умеренных западно-украинских деятелей, которые во время Второй мировой войны преимущественно сотрудничали с УЦК. Вступил в УДР.
 Украинский национально-демократический союз (; 1946).
  (; 1946). Создана в Германии украинскими эмигрантами, близкими по духу к идеям Украинского возрождения 1920-х. Выступала за борьба против советского режима и создание самостоятельного демократического украинского государства. Поддерживала правительство УНР в изгнании и входила в состав Украинского национального совета. Вступила в УДР.
  (; 1948). Образована в Германии как украинская либеральная партия. В 1950 году переименована в СЗСУ—Селянская партия.
 Украинская социалистическая партия (; 1950). Создана в Германии украинскими эмигрантами, ориентирующимися на Социнтерн. Поддерживала правительство УНР в изгнании и входила в состав Украинского национального совета.
 Союз украинских национальных демократов (; 1950). Создан в США группой членов УНДС.
 Организация украинских националистов за рубежом (; 1954). Создана в результате раскола Заграничных частей ОУН. Вступила в УДР.
  (; 1976). Организована в Нью-Йорке для консолидации украинских демократических сил в эмиграции и создание за рубежом политического движения, которое содействовало бы демократическим тенденциям в советской Украины. В УДР объединились ОУНз, УНДО, УРДП и блок непартийных демократов.

Партии независимой Украины 
 Украинская партия любителей пива (; 1990—2000). Идеология: центризм, либеральная демократия. В Верховной раде не была представлена, имела незначительное представительство в органах местного самоуправления. В 2000 году преобразована в Партию поддержки отечественного товаропроизводителя.
 «За Украину!» (; 1999—2014). Создана как Партия социальной защиты, сменила название в 2009 году. Идеология: национал-демократия. Влилась в партию «Фронт перемен».
 Фронт перемен (; 1999—2013). Организована как Народная трудовая партия (позднее Демократический фронт), сменил название в 2009 году. Идеология: правоцентризм, прагматизм, либерализм. Объединился с ВО «Батькивщина».
 Партия Реформы и порядок (; 1997—2013). Создана в поддержку либеральных экономических реформ при участии бывшего вице-премьера Виктора Пинзеника. Идеология: правоцентризм, либерализм. Поддерживала Виктора Ющенко, позднее Юлию Тимошенко. Слилась с ВО «Батьківщина».
 УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко (; 2005—2015). Идеология: центризм, либерализм, прогрессивизм, проевропеизм. Создана как партия «Европейская столица». В 2008 году вошла в «Блок Виталия Кличко». В 2009 году переименована в «Новую страну», с 2010 года — УДАР. После свержения В. Януковича вошла в состав правящей коалиции. В 2015 году де-факто прекратила свою деятельность, присоединившись к БПП.

Избирательные блоки 
 Блок партий «За единую Украину!» (; 2001—2006). Избирательный блок пяти партий Украины, созданный для поддержки президента Л. Кучмы. Идеология: центризм, создание государства равных возможностей, проведение сбалансированной внешней политики, при которой отношения со странами ЕС и с Россией были бы одинаково приоритетными. В создании блока участвовали «Трудовая Украина», Народно-демократическая партия, Партия регионов и Аграрная партия Украины. Позже к ним присоединилась Партия промышленников и предпринимателей Украины. 29 марта 2002 года была подписана декларация о создании политической партии на базе блока. На выборах в Верховную раду 31 марта 2002 года блок получил более 3,0 млн голосов избирателей (11,77%), завоевав 35 мест в парламент по списку и 66 мандатов в мажоритарных округах. В июне 2002 года блок распался.

Запрещённые партии 
Несмотря на провозглашённое конституцией Украины идеологическое многообразие, государством преследуется Коммунистическая партия Украины. Министерство Юстиции подало иск в суд о запрете деятельности партии, поскольку она придерживается тоталитарной идеологии. Но окончательного судебного решения о запрете партии нет, партия продолжает осуществлять деятельность. Руководители партии заявляли, что в случае запрета будут подавать иск в Европейский суд по правам человека.

 Руський блок (; 2002—2014). Создана в результате слияния партий «За Русь единую» и «Русско-украинский союз». Идеология: панславизм, русофильство, ирредентизм, стремление сделать русский язык официальным и канонической УПЦ МП, интеграция Украины с Россией и Белоруссией. Ни разу не сумев преодолеть заградительный барьер на выборах в Верховную раду в 2013 году приняла решение о самороспуске. В 2014 году была запрещена судом в связи с призывами к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Украины.
 «Руськое единство» (; 2008—2014). Русская партия, действовавшая в АР Крым. Идеология: русофильство, ирредентизм. В 2014 году лидер партии Сергей Аксёнов сыграл важную роль в присоединении Крыма к Российской Федерации, за что деятельность партии была запрещена властями Украины в 2014 году, после чего она решила самораспуститься.
 Коммунистическая партия Украины (; 1993—2015). Создана как преемник одноимённой правящей и единственной партии УССР, запрещённой в 1991 году по обвинению в организации государственного переворота 19—21 августа того же года. В период с 1994 по 2014 КПУ лишь один раз оставалась без представительства в Верховной раде. В 2015 году была запрещена судом по причине декоммунизации и запрета на пропаганду коммунистических идей. Для того чтобы участвовать в выборах лидеры запрещённой КПУ создали партию «Новая держава» и Всеукраинское общественное объединение левых и левоцентристских политических партий и общественных организаций «Левая оппозиция».

См. также 
 Избирательные блоки на Украине
 Украинские политические организации в Российской империи
 Украинские политические организации в Империи Габсбургов
 Депутаты Украины

Ссылки 
 Политические партии  на сайте Министерства юстиции Украины
 Политические партии  на сайте Центральной избирательной комиссии Украины

Примечания 

 
Выборы на Украине
Списки:Украина
Украина